

Toponymie



Bourgogne

 Villotte-Saint-Seine, commune de la Côte-d'Or
 Villotte-sur-Ource, commune de la Côte-d'Or
 La Villotte, ancienne commune de l'Yonne et aujourd'hui commune associée de Villiers-Saint-Benoît.

Champagne-Ardenne

 Luxémont-et-Villotte, commune de la Marne

Lorraine

 Villotte-sur-Aire, commune de la Meuse
 Villotte-devant-Louppy, commune de la Meuse

 Villotte, commune des Vosges